R23 nebo R-23 může znamenat:

 Silnice I/23 – česká silnice I. třídy
 Vympel R-23 – sovětská raketa vzduch-vzduch
 železniční linka R23 v trase Kolín – Nymburk – Mělník – Litoměřice – Ústí nad Labem
 Richtěr R-23 – sovětský automatický kanon
 Fluoroform
 Jedna z R-vět